Алфредо Мартинез има више значења:

 Алфредо Мартинез (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Алфредо Мартинез (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Алфредо Мартинез (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику